Molekulska formula -{C20H20O6}- se može odnositi na:

 Balanofonin
 Pluviatilol